Захарова, Светлана Владимировна (род. 15 сентября 1970, Ичеснер-Атаево, Урмарский район, Чувашская АССР, РСФСР, СССР) — российская легкоатлетка. Участница марафонов и олимпийских игр. В списке победителей Чикагского марафона. Заслуженный мастер спорта РФ (2005).

Биография 
Родилась в Чувашии. Участвовала на летних Олимпийских играх 2008.

Спортивные состязания, в которых также участвовала Захарова:
 Чемпионат мира по полумарафону 2002
 Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2001
 Чемпионат России по лёгкой атлетике 2009 
 Чемпионат России по лёгкой атлетике 2008 
 Чемпионат России по лёгкой атлетике 2004 
 Гонолульский марафон
 Чемпионат России по лёгкой атлетике 2003 
 Чемпионат России по лёгкой атлетике 2001 
 Чемпионат России по лёгкой атлетике 1997

Достижения

Личные рекорды 
 Полумарафон — 1:09:48 (2002)
 Марафон — 2:21:31 (2002)

Примечания 

Бегуны на длинные дистанции России